Кыргызский союз — кыргызское государственное и племенное объединение, основанное на территориях современного Кыргызстана и сопредельных стран в результате распада государства Моголистан в 1514 году.

Политический строй 
Общество киргизов очень отличалось от политической системы Моголистана. Объеденение Киргизских племён этому были основой.

 Единый бий (кирг. Чоң бий) — Каждый год племена каждого крыла выбирали «Единого бия» из числа старших биев, который отвечал за дела всех племен в соответствующем крыле.  Однако единый бий, не имевший на практике значительной и прочной силы, не мог осуществлять реальной власти над старшими биями.  Функция единого бия носила формальный характер и служила символом единения всех племен того или иного крыла.  Единых биев называли не только «биями», но иногда и «ханами».

 Старший бий ()— Руководители племенных объединений.  Каждое племенное объединение образовывало свою административно-политическую единицу и имела девиз (кирг. ураан).  У старших биев была печать (кирг. мөөр) и сорок джигитов.  Племенные объединения составляли племена и роды, которыми управляли акалакчы-бии.

 Акалакчын бий — Вожди племени внутри племенного объединения.

 Младший бий (кирг. Кичи бий) — вождь маленьких сеоков Ата-Уула.

История 

Первоначально алтайские кыргызы, переселившиеся в Тениртоо, объединили «правое крыло» и «левое крыло», в том числе и древние племена, а в XV веке на территории нынешней Киргизии образовали Кыргызский улус в составе Могулистан. После падения Могулистана они обрели независимость и первым правителем стал Тагай-бий (Мухаммад-кыргыз). С тех пор к кыргызам присоединялись и другие племена, а в период правления Тагай-бия (Мухаммада-кыргыза) объединение кыргызов было реорганизовано в «северное крыло» и «южное крыло».

В конце XVII века, во время правления Кудаяна хана, кыргызы северного крыла были вынуждены отойти на юго-запад из-за давления Джунгарского ханства, и их земли перешли под их контроль. В середине 18 века их потомки под предводительством Маматкул бия и Кошой бия начали пытаться вернуть себе родину. Кубат-бий, старший в то время из кыргызского племенного объединения в Андижане, был признан соседними странами царем всех кыргызов. В 1758 г. снова сформировалось северное кыргызское племя во главе с Маматкул бием. В 1759 г. алайские и ошские кыргызы под предводительством Ажы бия признали Цинскую империю.

Объединение кыргызских правого и левого крыла (XV в.)

В середине XV века кыргызские племена с Алтая начали переселяться из лесов Могулистана на Тянь-Шань. Вторая половина XV в. – считается важным этапом в истории кыргызов Тянь-Шаня (Это подтверждается такими историческими источниками, как: «Си юйчжи», «Жаваб-нама» и кыргызской генеалогией.). Необходимость завоевания и освоения новых земель, широкомасштабные политические действия, связанные с заселением и коллективной защитой оккупированных территорий, привели к возникновению чувства этнического единства и созданию мобильной этнополитической системы и военной организации. Благодаря этому, кыргызы унаследуя от гуннов и древних тюрков такие понятия, как: – «правое крыло» и «левое крыло», образовали в Тянь-Шане двойственную этнополитическую организацию. Кыргызские племенные объединения, а также местные древнетюркские племена и монгольские слились в новую фазу «становления кыргызской нации». В результате в XV в. В конце концов кыргызские племена сумели занять богатые поселения Тянь-Шаня и смогли переселиться на поселения Восточного Туркестана и Ферганы. Первоначально кыргызская община, подчинявшаяся Моголистану как «киргизский улус», до обретения независимости избирала хана из числа чингизидов.

Киргизско-могольский союз 
Киргизы во главе с Мухаммедом Кыргызом в 1514 году принимали активное участие в борьбе могольского царевича Султан Саида с правителем Кашгара (эмиром дуглатов) Абу Бекром. Этому способствовал его союз с кочевниками, возникший ещё тогда, когда Султан Халила называли «падишахом киргизов».

Уже в самом начале похода, договорившись с Султан Саидом, Мухаммед Кыргыз послал разведку в Джаркент.  Воины-киргизы вначале напали на кишлак Арслан Баг, что в 15 километрах от Джаркента, и разгромили его. Позже в сражениях за Джаны-Гиссар (Новый Гиссар) и Кашгар войско Мухаммеда Кыргыза сыграло решающую роль. За заслуги в этих битвах Султан Саид-хан щедро наградил его, одарив поясом с золотой пряжкой, золотыми и серебряными чашами и кувшинами. Только в результате решительных действий киргизов Султан Саид-хан быстро восстановил власть династии Чагатаидов в Джаркенте и Кашгаре. Государство, вновь возрождённое в Восточном Туркестане, в последующих исторических трудах называлось государством Моголов. Столицой  этой страны был город Джаркент.

К сожалению, киргизско-могольский союз просуществовал недолго. Его распаду во многом способствовало вероломство Султан Саид-хана и его приближённых, их тайные враждебные действия. Могольская знать стремилась заполучить благодатные владения киргизов, их плодородные пастбища и тучные стада.

Повод войны с моголами 
Моголы издавна занимались кочевым скотоводством. Из года в год множились их стада, но пастбищ катастрофически стало не хватать. К тому же окрестности Кашгара и Турфана были каменистыми, здесь было очень жарко, что создавало неблагоприятные условия для проживания людей и разведения скота. Поэтому могольские феодалы ждали лишь удобного момента, чтобы отобрать у кыргызов их благодатные летние джайлоо. В конце концов моголы нарушили мирные отношения с кыргызами, и повод для этого у них нашёлся.

Мухаммед Кыргыз всегда оказывал поддержку казахским ханам, стремившимся овладеть городами на побережье Сыр-Дарьи. Он даже несколько раз совершал походы на Андижан, Аксы, Сайрам, Ташкент, Туркестан против Шейбанидов. В одном из таких походов войско кыргызов захватило в плен брата Шейбани-хана Абдуллу (сына Кучум-хана). Он был наместником (беком) города Туркестан. Но, оказав ему почести как потомку хана, Мухаммед Кыргыз через несколько дней освободил Абдуллу из плена. Эти действия правителя кыргызов не понравились могольскому хану Султан Саиду. Открыто заявив, что Мухаммед Кыргыз - предатель, он осенью 1517 года вторгся в пределы кыргызских владений. В целях самооправдания Султан Саид объявил это нападение священной войной против «иноверцев» - кыргызов, которые грабят соседние мусульманские страны.

Битва при Барскооне 
Султан Саид решил двигаться в Прииссыккулье через ущелья Барскоон и Джууку, разделив многочисленное войско, собранное в Кашгаре, на три отряда. Он хотел под покровом ночи внезапно напасть на ставку Мухаммеда Кыргыза. Всю ночь вражеские войска готовились к сражению. Перед рассветом, когда ещё не сошёл осенний иней, под оглушительный грохот барабанов и пронзительные звуки боевых карнаев и сурнаев моголы пошли в наступление. Битва происходила на просторной равнине в низовьях реки Барскоон. Кыргызы яростно и отчаянно сопротивлялись, но не могли остановить численно превосходящего, хорошо вооружённого врага. В этом кровопролитном сражении враги одержали вверх, Мухаммед Кыргыз попал в плен.

Чтобы полностью покорить мужественных и свободолюбивых кыргызов, их правителя Мухаммеда Кыргыза увезли в Кашгар, в ханскую орду в качестве почётного пленника. Он находился на чужбине 5 лет.

Перемирие 
Несмотря на победу, одержанную в том кровопролитном сражении, Султан Саид-хан не сумел полностью покорить кыргызов. Вскоре могольские войска были вынуждены покинуть их владения. После ухода врагов этнополитическое объединение кыргызов ещё более усилилось, они продолжали господствовать на Тянь-Шане и даже начали реально угрожать власти могольского хана. По записям могольского историка Мухаммеда Хайдара  (1499 - 1551 годы), в 1517 - 1522 годах кыргызы беспрестанно нападали на города Мавераннахра и держали в напряжении государство Шейбанидов.

Убедившись, что кыргызы - непримиримые и упорные противники, Султан Саид вновь ищет пути примирения с ними. Именно с этой целью в 1522 году он освободил из почётного "заточения" ("ак уйлуу аманат", "мейман туткун") Мухаммеда Кыргыза и присвоил ему высший титул - эмир кыргызов. При этом хан поставил перед ним определённые условия признания своей власти. Вместе с Мухаммедом Кыргызом он отправляет армию во главе с принцем (ханзаада) Абд ар-Рашидом. Но его замыслам не суждено было сбыться. Мухаммеду Кыргызу потребовалось менее года, чтобы вновь собрать воедино весь разрозненный кыргызский народ и править им самостоятельно.

Примечания

Литература